Запотито има више значења:

 Запотито (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Запотито (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Запотито (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Запотито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Запотито, Ла Преса (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Запотито (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику